Westwind ou West Wind peut faire référence à :

Transports 
 IAI Westwind, un jet d'affaires,
 Westwind, une affiche de West Wind Aviation, une compagnie d'aviation de Saskatoon,
 , un ancien brise-glace américain.

Médias 
Westwind, un projet musical français,
 , diffusée de NBC au milieu des années 1970,
 , un label de jazz.

Voir aussi